Diego Ruiz peut désigner : 
Diego Ruiz Asín  (1977-), un skieur espagnol ;
Diego Ruiz (1980-), un footballeur argentin ;
Diego Ruiz (1982-), un athlète espagnol.